Stylarioides är ett släkte av ringmaskar. Stylarioides ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Stylarioides